Rafael Obrador (Campos , Islas Baleares, España; 24 de febrero de 2004) es un futbolista español. Juega de lateral izquierdo y su equipo actual es el Real Madrid C. F. Juvenil A.

Trayectoria 
Nacido en Campos , Islas Baleares, Obrador comenzó su carrera en las inferiores del C. E. Campos y a los diez años entró a la cantera del R. C. D. Mallorca. Como juvenil, el 10 de octubre de 2019 firmó su primer contrato profesional con el club.

Tras formar parte del equipo B del club, Obrador debutó en el primer equipo el 19 de julio de 2020 en el empate 2-2 contra el C. A. Osasuna por la La Liga.

El 5 de octubre de 2020, fichó por el Real Madrid C. F. para formar parte de su equipo juvenil.

Selección nacional 
El 4 de diciembre de 2019, Obrador jugó por la  contra .

En enero de 2022, fue citado a la .

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 6 de julio de 2020

Referencias

Enlaces externos 
 Obrador en Soccerway
 Obrador en Bd Futbol.

Futbolistas de las Islas Baleares
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca "B"
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca en los años 2020
Futbolistas de la selección de fútbol sub-15 de España
Futbolistas de la selección de fútbol sub-16 de España
Futbolistas de la selección de fútbol sub-18 de España